Žiga Oblak, slovenski hokejist, * 27. avgust 1989, Jesenice.

Oblak je člansko kariero začel pri klubu HK Kranjska Gora v sezoni 2004/2005, od sezone 2006/2007 pa je član mladinske in članske ekipe HK Acroni Jesenice. Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na štirih Svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
| 16
| 13
| 6
| 19
|
| 12
|
| 4
| 4
| 2
| 6
|
| 0
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 28
| 5
| 8
| 13
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Interliga B
| 06/07
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 06/07
|
| 13
| 2
| 6
| 8
|
| 8
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 13
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 07
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 07/08
|
| 21
| 22
| 15
| 37
|
| 37
|
| 6
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 27
| 12
| 2
| 14
|
| 45
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 2
| 4
| 6
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 152
| bgcolor="#7FFF00" | 62
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" | +11
| bgcolor="#7FFF00" | 171
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti Åmåls SK
Hokejisti Grums IK
Jeseniški športniki